Miejscowości w USA:
 Burlingame – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Mateo
 Burlingame – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Osage
Gminy w USA:
 Burlingame (ang. Burlingame Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osage